Big Stone Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Big Stone Township (Minnesota)
 Big Stone Township (North Dakota)
 Big Stone Township (South Dakota)